Шавров — фамилия.

Известные носители:
 
 Шавров, Алексей Семёнович (1907—1974) — министр торговли БССР и заместитель Председателя Совета Министров БССР в 1964—1971 годах.
 Шавров, Борис Васильевич (1900—1975) — советский солист балета, педагог.
 
 Шавров, Геннадий Иванович (1929—2003) — советский лыжник и тренер по лыжным гонкам.
 Шавров, Егор Михайлович (1782—1870) — русский писатель, переводчик и педагог. Автор книги «Исторический, генеалогический, хронологический, географический атлас».
 Шавров, Иван Егорович (1916—1992) — советский военачальник, генерал армии.
 Шавров, Кирилл Борисович (1899—1940) — этнограф, занимающийся просвещением и ликвидацией безграмотности северных народов, редактор Ленинградского отделения гос. издательства «Детская литература».
 Шавров, Михаил Владимирович (1828—1884) — духовный писатель.

Примечания